Brunnlechner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brunnlechner (1863–1960), österreichischer Maler, Grafiker und Kunsthistoriker
 Robert Brunnlechner (* 1970), österreichischer Komponist, Fagottist und Schriftsteller